Il singolare del New South Wales Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Pam Shriver era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Terry Phelps.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–2, 6–4 Catarina Lindqvist.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

New South Wales Open 1989